Преципита́ция ( — «стремительное падение»):
 Осаждение
  — иммунологическая реакция осаждения  .